Лапик — фамилия.

 Известные носители 
 Лапик, Алексей Васильевич (1906—1943) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Лапик, Луи (1866—1952) — французский физиолог, член Французской медицинской академии и Парижской АН.
 См. также 
 Лапиков